Immenhofen steht für:

 Immenhofen (Ruderatshofen), einen Ortsteil der deutschen Gemeinde Ruderatshofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Immenhofen (Westhausen), einen Ortsteil der deutschen Gemeinde Westhausen (Württemberg), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Immenhofen (Stuttgart), eine abgegangene mittelalterliche Siedlung auf dem heutigen Gebiet der Stadt Stuttgart